Nikol Lotrinská (3. října 1608, Nancy – 2. února 1657, Paříž) byla vévodkyně Lotrinská a Baru od 1. srpna 1624 do 21. listopadu 1625, a vévodkyně-choť v letech 1625 - 1634. Narodila se v Nancy jako dcera Jíndřicha II. Lotrinského a z Baru a Markéty Gonzaga. Zemřela v Paříži.

Život 
Její otec neměl syna a tak chtěl vévodství zanechat nejstarší dceři Nikol, ale René II. Lotrinský upřesnil, že nemůže obejít mužskou linii. Po jednání s dědici po meči si Nikol vzala Karla IV. Lotrinského, nejstaršího syna Františka, hraběte z Vaudémont dne 23. května 1621. Neměli spolu děti.

Vévodkyně Lotrinská 
Její situace se zkomplikovala smrtí jejího otce Jindřicha II., 31. července 1624, kdy se stala vévodkyní. V listopadu 1625 si podle "závěti" Reného II. začal František z Vaudémont dělat nároky na vévodství. Lotrinské Generální stavy cítili, že je to legitimní požadavek a František z Vaudémont se stal 21. listopadu 1625 vévodou. O pět dní později odstoupil ve prospěch svého syna, který se stal vévodou Karlem IV. Lotrinským. Tomu se podařilo odstranit moc své manželky a stát se jediným pravým vévodou.

Vévodkyně - choť 
Dynastický sňatek, propast mezi Nikol a jejím manželem rostla s událostmi roku 1625. Karel se pokusil rozloučit jejich manželství v roce 1631 trestem smrti-bez důkazu-pro čarodějnictví na Melchior of the Valley, knězem, který prováděl jejich svatební obřad. Tato nespravedlnost však nebyla potvrzena církví a tak Karel zůstával oficiálně stále ženatý.

V roce 1635 Karel využil příležitosti zbavit svou manželku autority falešnou záminkou, že mu nebylo dovoleno si manželství svobodně zvolit, ale nepřesvědčil tím papežství ke zrušení manželství.

Nikol strávila poslední roky svého života v Paříži, kde také zemřela.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Lotrinsko-vaudémontská dynastie
Lotrinské princezny
Lotrinské vévodkyně
Narození v roce 1608
Narození 3. října
Narození v Nancy
Úmrtí v roce 1657
Úmrtí 2. února
Úmrtí v Paříži
Ženy